Kästli oder Kaestli ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kästli (1892–1976), Schweizer Hochbautechniker, Unternehmer und Politiker 
 Paul Kästli (1902–1984), Schweizer Tierarzt und Hochschullehrer 
 Tobias Kästli (* 1946), Schweizer Publizist und Historiker